Bjarne Hurtig, född 13 juni 1976 i Grästorp, Västergötland, är en svensk före detta professionell ishockeyspelare (back). Hans moderklubb är Grästorps IK och han har även spelat i Tingsryds AIF, Linköping HC och Borås HC

Källor 

Män
Födda 1976
Levande personer
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Linköping HC
Spelare i Borås HC
Svenska idrottare under 1900-talet
Svenska idrottare under 2000-talet
Personer från Grästorps kommun